Die Berkshire Squash Open 2010 fanden vom 6. bis 11. April 2010 in Williamstown, Massachusetts in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie 2 ½ Star. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathan Kemp, der in diesem Jahr nicht antrat. Stewart Boswell besiegte im Endspiel Alister Walker mit 11:9, 11:7 und 11:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ryan Thompson einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 
PSA World Tour 2009/10
Sportveranstaltung in Massachusetts
Williamstown (Massachusetts)